Лужки — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Идрица. Малая родина Героя Советского Союза Л. В. Жолудева.

География 
Расположена на северо-восточной окраине посёлка городского типа Идрица.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Идрицкой волости.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 155 жителей.

Известные уроженцы 
В деревне родился Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Леонид Жолудев.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автомобильным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района